Teufelslöcher ist der Name von

 Teufelslöcher (Jena), Höhlen am Fuße der Kernberge in Jena
 Teufelslöcher (Hochkönig), zwei Felsentore im Hochkönigstock in den Berchtesgadener Alpen
 Teufelslöcher, Dolinenfeld in Pappenheim in Mittelfranken, siehe Osterdorfer Löcher

Siehe auch:
 Teufelsloch